Мария Елена Камерин (; родилась 21 марта 1982 года в Мотте-ди-Ливенце, Италия) — итальянская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Маму Марии Елены зовут Донателла, а отца — Джузеппе.

Камерин играет в теннис с 10 лет. На корте итальянка предпочитает действовать за задней линией. Любимым ударом называет бэкхенд, любимым покрытием — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (9)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Мотта-ди-Ливенца
Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года